Нокаут фаза ФИФА Светског првенства за жене 2007.била је састављена од репрезентација Бразила, Кине, Норвешке, Аустралије, Северне Кореје, Сједињених Држава, Енглеске и браниоца титуле Немачке. Сви победници група, Немачка, Норвешка и Сједињене Америчке Државе пласирали су се у полуфинале. У оба полуфинала су била неуједначене победе пошто је Немачка победила Норвешку са 3 : 0, а Бразил победио Сједињене Државе са 4 : 0.

Нокаут фазу чинило је шеснаест тимова који су се пласирали из групне фазе турнира. Било је три рунде мечева, при чему је свака рунда елиминисала половину тимова који су ушли у ту рунду. Узастопне рунде су биле четвртфинале, полуфинале и финале. Уследио је и плеј-оф за одлучивање о трећем и четвртом месту. За сваку утакмицу у нокаут фази, сваки нерешен резултат на 90 минута био је праћен са тридесет минута продужетка, ако су резултати и даље били једнаки, било је извођење једанаестераца како би се утврдило ко је прошао у наредну рунду. ФИФА је укинула правило златног гола 2005.

Четвртфинале

Немачка и Северна Кореја

Сједињене Државе и Енглеска

Норвешка и Кина

Бразил и Аустралија

Полуфинале

Немачка и Норвешка

Сједињене Државе и Бразил

Утакмица за треће место

Финале

Референце

Спољашње везе 
ФИФА Светско првенство за жене у Кини 2007

Светско првенство у фудбалу за жене 2007.